FVS steht als Abkürzung für:
 Fachverband Sucht, bundesweit mit Sitz in Bonn
 Feedback Vertex Set, ein graphentheoretisches Entscheidungsproblem
 Fernverkehrsstraße in der Weimarer Republik, siehe Fernstraße
 Fliegerische Vorschulung der Schweizer Luftwaffe, siehe SPHAIR
 Freidenker-Vereinigung der Schweiz
 FV Speyer, ehemaliger Fußballverein
 ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (ehemals ForschungsVerbund Solarenergie)
 Fahrradverleihsystem, etwa auch als Teil vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

FvS steht für:
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Berlin)

F. V. S. ist Namensbestandteil der:
 Alfred Toepfer Stiftung F. V. S.

Abkürzung